Western Blood peut faire référence à :
 Western Blood, un film muet américain de Lynn Reynolds, sorti en 1918 ;
 Western Blood, un film muet américain de Robert Hunter, sorti en 1923.